Suakoko kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Suakoko (distrikt), Bong County, 
 Suakoko (klan), Bong County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar